Filipijnen in de Davis Cup beschrijft de prestaties van het Filipijnse team in de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

De Filipijnen waren van 2005 tot 2007 onder leiding van Cecil Mamiit bezig aan een goede reeks en promoveerden in 2007 middels een overwinning in de finale van groep 2 van de Aziatisch/Oceanische zone op Koeweit naar de hoogste regionale groep in de Aziatisch/Oceanische zone. In 2008 gingen echter alle wedstrijden verloren en volgde een degradatie. In 2009 zullen de Filipijnen dus weer in groep 2 actief zijn.

De beste prestatie van het Filipijnse team in de historie van de Davis Cup was het bereiken van de play-off om een plaats in de Wereldgroep in 1991. De play-off wedstrijd in Manilla werd met 5-0 verloren van Zweden. In 1957, 1958, 1960 en 1964 wonnen de Filipijnen de Oosterse Zone.

Statistieken Filipijnse Davis Cup deelname 
 Eerste deelname: 1926
 Aantal deelnames: 57
 Winst-verlies balans: 68 - 59
 Jaren in de Wereldgroep: 0
 Meeste gewonnen partijen: Felicisimo Ampon: 40 uit 35
 Meeste gewonnen enkelspelpartijen: Felicisimo Ampon: 34 uit 26
 Meeste gewonnen dubbelspelpartijen: Raymundo Deyro: 9 uit 11 en Johnny Arcilla: 9 uit 7
 Beste dubbelspel team: Juan-Maria Jose en Raymundo Deyro: 5 uit 5
 Meeste gespeelde partijen: Raymundo Deyro: 37
 Meeste gespeelde jaargangen: Raymundo Deyro: 17

(bron:Daviscup.com, 22 september 2010)

Overzicht gespeelde wedstrijden 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van recente wedstrijden die de Filipijnen in de Davis Cup hebben gespeeld.

De kleuren geven aan op welk niveau het in dat jaar actief was. In de huidige opzet van de Davis Cup komt niveau 1 overeen met de Wereldgroep en niveau 5 met de regionale groep 4. Wanneer een land actief is op niveau 1, wil dat zeggen dat het in dat jaar de Davis Cup kan winnen door elke wedstrijd in dat jaar winnend af te sluiten. Wanneer een land actief is op niveau 2, wil dat zeggen dat het winnen van alle wedstrijden in dat jaar leidt tot promotie naar niveau 1 en dus niet tot het winnen van de Davis Cup. Het vergelijkbare geldt voor de niveaus 3, 4 en 5.

^: niet gespeeld

WG=Wereldgroep, OZ = Oosterse zone, QR = kwalificatieronde, PR = voorronde, G1 = groep 1, AO = Aziatische/Oceanische zone, PO = promotie/degradatiewedstrijd, udt = uitdagingstoernooi

Externe links 
  De Filipijnen op de officiële website Davis Cup

Davis Cup naar land
Davis Cup
Davis Cup
Nationale tennisploeg